Assedio di San Giovanni d'Acri (1104), dopo la prima crociata
 Assedio di San Giovanni d'Acri (1189-1191), durante la terza crociata
 Assedio di San Giovanni d'Acri (1291), caduta della città crociata nelle mani dei musulmani
 Assedio di San Giovanni d'Acri (1799), durante le guerre rivoluzionarie francesi
 Assedio di San Giovanni d'Acri (1821), nell'ambito delle turbolenze dell'Impero ottomano
 Assedio di San Giovanni d'Acri (1832), da parte di Ibrahim Pasha d'Egitto